Chatham är dels ett efternamn, dels ett ortnamn.

Efternamn
Den 31 december 2012 var det 13 personer i Sverige med efternamnet Chatham. Följande personer med namnet är biograferade i svenska Wikipedia:
Gösta Chatham (1885–1961), svensk tidningstecknare
Rhys Chatham (född 1952), amerikansk kompositör och gitarrist.
Erik Stellan Chatham svensk skådespelare se Hampe Faustman.

Geografi

Kanada 

 Chatham, New Brunswick – i New Brunswick 
 Chatham-Kent – ett county 
 Chatham, Ontario – centralort i Chatham-Kent

Nya Zeeland

 Chathamöarna

Storbritannien

 Chatham, Kent – i Kent det ursprungliga Chatham
 Chatham Green – en ort i Little Waltham, Chelmsford, Essex, England

USA 

 Chatham, Illinois – by i Illinois
 Chatham, Massachusetts – i Massachusetts
 Chatham, New Hampshire – i New Hampshire
 Chatham Borough, New Jersey – i New Jersey
 Chatham, Virginia – i Virginia

Se även
 Chatham County – flera

Källor

Efternamn